Оле́г Алекса́ндрович Аку́лич (род. 23 декабря 1959 года) — белорусский и российский актёр театра и кино, юморист.

Биография 
Олег Акулич родился в 1959 году в посёлке Харик Иркутской области.

В 1972 году в возрасте 12 лет переехал в Усть-Кут, где, получив основное образование, поступил в Осетровское речное училище на отделение эксплуатации речных судов. Будучи студентом, занимался самодеятельностью, ходил в составе агитационных бригад на пароходах до Якутска.

По окончании училища отслужил срочную службу в Советской армии в составе военного оркестра. После армии окончил Иркутское театральное училище с красным дипломом.

Некоторое время служил на сцене Самарского театра драмы, затем был приглашён в Минск, в театр-студию киноактёра. В Минске работал в ансамбле песни и пляски Вооруженных сил Республики Беларусь.

В 2009 году участвовал в телевизионном шоу «Слава Богу, ты пришёл!». Участвовал в телепередаче «Армейский магазин».

С 2005 года работал в театре «Школа современной пьесы». Проживает в Москве.

Фильмография 
 1999 — Ускоренная помощь — доктор Анатолий Михайлович Попов
 2001 — Ускоренная помощь 2 — Доктор Попов
 2001 — Поводырь
 2001 — FM и ребята — Лев Петрович Томский, владелец радиостанции
 2002 — Каменская 2 — зам.директора банка
 2002 — Закон — Фермер Тюрин
 2003 — Отель «Исполнение желаний»
 2004 — Моя прекрасная няня — Геннадий
 2004 — Маленькие беглецы
 2005 — Русский бизнес XXI века — продюсер
 2005 — Воскресенье в женской бане
 2005 — Туристы — Анатолий
 2005 — Ералаш (выпуск № 189, сюжет «Одноклассники») — Виктор Петрович, директор школы
 2006 — Большая любовь — террорист, пытавшийся угнать самолёт в Копенгаген
 2006 — Солдаты
 2006 — Одинокое небо — Авантюрист Затевахин
 2006 — Всё смешалось в доме…
 2007 — Приключения солдата Ивана Чонкина — подполковник Лапшин
 2008 — Неидеальная женщина — Тарзан Гераклович
 2008 — Счастливого пути — дальнобойщик
 2008 — Солдаты 15. Новый призыв — представитель фирмы «Пузырёк» (минеральная вода).
 2008 — Золушка 4x4. Всё начинается с желаний — Шут
 2008 — Ералаш (выпуск № 223, сюжет «Детство» «Дедство») — папа мальчика
 2011 — Товарищи полицейские (серия № 18)— Олег Петрович Субботин
  — Восьмидесятые — милиционер, младший сержант Мадукалов (в одном эпизоде)
 2013 — Ёлки 3 — водитель автобуса
 2014 — Алёнка из Почитанки — Николай Петрович Цепенюк, глава местной администрации
 2014 — Деревенщина — Павел Антонович Суриков 2015 — Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса — Федя 2018 — Яблочко от яблони — Иваныч''

Примечания

Ссылки 
 
 Олег Акулич — персональный сайт
 Олег Акулич на сайте ruskino.ru
 Олег Акулич привезёт в Усть-Кут «Спящего любовника»

Выпускники Иркутского театрального училища
Персоналии:Самарский государственный театр драмы им. Горького
Телеведущие Первого канала